Le clair-obscur désigne à l'origine une technique picturale.

Littérature 
 Clair-obscur, une figure de style que l'on appelle aussi oxymore.
Clair-obscur, un roman de Nella Larsen.

Cinéma 
 Clair-obscur, film de Bashar Shbib sorti en 1988 ;
 Clair-obscur, film de Yeşim Ustaoğlu sorti en 2016 ;
 Clair-obscur, film de Rebecca Hall de 2021 ;
 Clair-obscur, adaptation par NETFLIX du roman de Nella Larsen.

Musique 
 Clair Obscur, groupe français de musique cold wave fondé en 1981.
 Clair-obscur, album de Bernard Lavilliers sorti en 1997
 Clair-obscur, album de la chanteuse Françoise Hardy sorti en 2000.

Zoologie 
 Le Clair-obscur (Aedia leucomelas), un papillon de la famille des Noctuidae.

Homonymie de titre